El término picochato grande puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Tolmomyias sulphurescens;

 Un nombre común de la especie de ave Platyrinchus leucoryphus.